Municipio V (2001-2013)
 Municipio V (2013)